Diese Liste der Siedlungsnamen von Virgen listet alle von der Statistik Austria verzeichneten „Ortschaftsbestandteile“ und „Sonstige Siedlungsnamen“ für die Gemeinde Virgen in Osttirol auf. Unter den 71 gelisteten Siedlungsnamen befinden sich 44 Almen, sieben Rotten, vier Weiler, vier Einzelsiedlungen, drei Schutzhütten, drei Jagd-/Forsthütten, eine Bergkapelle und zwei Alpengasthäuser.

Legende 
Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen:

Siedlungsnamen

Literatur 
 Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.): Ortsverzeichnis von Österreich. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Juni 1951. Wien 1953
 Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.): Ortsverzeichnis von Österreich. bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 21. März 1961 nach dem Gebietsstand vom 1. Januar 1964. Wien 1965
 Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.): Ortsverzeichnis 1971. Tirol. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 12. Mai 1971. Wien 1974, S. 70
 Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.): Ortsverzeichnis 1981. Tirol. Wien 1984
 Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.): Ortsverzeichnis 1991. Tirol. Wien 1993

Einzelnachweise 

Virgen, Siedlungsnamen
!Siedlungsnamen